Gyrocarpus är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Gyrocarpus ingår i familjen Hernandiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Lagerordningen
Gyrocarpus